A Kalemaris egy jyllandi dán punkrock-együttes, amely 1973 és 1975 között működött. Egyetlen albumuk jelent meg.

Tagok

 Bjarne Stig – vokál, gitár
 Jacob Haugen – gitár, vokál
 Peter Feldbæk – basszus
 Ingolf Løwe – dob

Lemeze

 Staldfræs (1974)

Források
 Rateyourmusic.com
 Kalemaris

Dán együttesek